Le mot garçon est très souvent employé pour désigner un enfant ou un adolescent de genre masculin.

Patronyme 

 Émile Garçon, juriste français ;
 Jean Garçon (1928-2010), dessinateur, designer, graphiste, publicitaire français ;
 Maurice Garçon, avocat français ;
 Anne-Françoise Garçon, spécialiste de l'histoire des techniques.

Œuvres 

 Garçon !, comédie française réalisée par Claude Sautet ;
 Garçon !, jeu de société d'Alain Ollier ;
 Garçon, chanson de Koxie, sortie en 2007.

Voir aussi